Zentrale Hochebene ist die (z. T. informelle) deutsche Übersetzung für folgende Hochebenen im nichtdeutschsprachigen Ausland:

Meseta Central in spanischsprachigen Ländern:
 in der Mitte der Iberischen Halbinsel, siehe Iberische Meseta.
 in Costa Rica auch Valle Central genannt.

Planalto in portugiesischsprachigen Ländern:
 die Hochebene im zentralen Brasilien

Neuseeland:
 das Central Volcanic Plateau wird häufig im deutschsprachigen Raum als Zentrale Hochebene bezeichnet.

Siehe auch:
 Hochebene